ФК Македония Гьорче Петров () е футболен клуб от град Скопие, Северна Македония.

История 
Основан е през 1932 г. под името „ХАСК“ (Ханриевски Аматьорски Спортен Клуб) като аматьорски футболен клуб. От ХАСК, клубът си сменя името на „Рудар“, а по-късно е известен и под името „Индустриалец“. След няколко сезона отново си връща името Рудар. Клубът професионално започва да се състезава през 1970 г. в Републиканската лига на Македония под името Югококта (Југококта). През сезона 1989/1990 клубът сменя името си на „Македония Гьорче Петров“. Играе с червено-жълти екипи.

Най-големият успех на тима е отстраняването на Олимпия Любляна в първия кръг на Интертото Къп през 1998 г. През 2006 г. играе квалификации за влизане в купата на УЕФА, но отборът е отстранен от Локомотив (София) (2:0; 1:1).

Отличия 
 Македонска републиканска футболна лига:
 Победител (1): 1991

 Първа лига:
 Победител (1): 2008/09

 Втора лига:
 Победител (2): 1994/95, 2012/13

 Купа на Македония:
 Носител (1): 2006

Представяне по сезони 

1 През пролетта е част от Треска.

Легенда 

 М = Мачове
 П = Победи
 Р = Равенства
 З = Загуби
 ВГ = Вкарани голове
 ДГ = Допуснати голове
 Т = Точки
 Поз. = Позиция

 1. МФЛ = Първа македонска футболна лига
 2. МФЛ = Втора македонска футболна лига

 ГФ = Групова фаза
 ПК = Предварителен кръг
 ЧФ = Четвъртфинали
 ПФ = Полуфинали
 Ф = Финалист
 Н = Носител

Участия в ЕКТ 
 К = квалификации
 1К = първи кръг / 2К = втори кръг

Бългаски футболисти 
  Мартин Ковачев: 2020

Външни препратки 
 Официална страница
 Фен сайт Лавови 

Македония Гьорче Петров
Македония Гьорче Петров